Пло́ща Геро́їв — назва площ у різних містах світу.

Майдан Героїв — майдан у місті Запоріжжя.
 Площа Героїв — площа у місті Калуш.
 Площа Героїв — площа у місті Херсон.

Площа Героїв () — площа у місті Будапешт.

Площа Героїв — площа у місті Липецьк.
 Площа Героїв — площа у місті Нижній Новгород.
 Площа Героїв — площа у місті Новоросійськ.

Площі